

Patronyme 

 Louis de Crestou (1756–1798), militaire français
 Nicole Crestou (1957-), sculpteur et céramiste ;

Toponymes 

 Crestou est un lieu-dit de Saint-Cyprien (Lot) ().
 Crestou est un lieu-dit de Puycornet (Tarn-et-Garonne) ().
 La Montagne de Crestou, lieu-dit sur un plateau du Rouergue ().

Voir aussi 

 Le pain crestou, variété de pain aveyronnais.

Homonymie de patronyme